Открытый чемпионат Паттайи 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2012 является 21-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Паттайе — с 5 по 12 февраля 2012 года. Турнир входил в азиатскую серию соревнований, проходившую между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Вера Звонарёва (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Даниэла Гантухова выигрывает 1й турнир в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.
 Мария Кириленко уступает свой 1й финал в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Саня Мирза выигрывает 1й турнир в сезоне и 13й за карьеру в туре ассоциации.
 Анастасия Родионова выигрывает 1й турнир в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Паттайи по теннису
 WTA Тур 2012
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Таиланда по теннису 2012

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Таиланд
Теннис
Февраль 2012 года
2012